Шестихино:

 Шестихино — посёлок в составе Волжского сельского поселения Некоузского района Ярославской области.
 Шестихино — пассажирско-грузовая железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги.